Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2011 среди юношей до 19 лет — первый раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2011.

52 команды поделены на 13 групп по 4 команды, в которых команды играют между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимает у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и 2 команды, набравшие наибольшее количество очков среди занявших 3 места, проходят в элитный раунд. Румыния автоматически попала в финальную часть на правах хозяина. Матчи прошли с 28 сентября по 30 октября 2010 года.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)